Ферреруэла () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комарка-де-Табара. Занимает площадь 94 км². Население — 531 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 50 км.

Покровителями города считаются святой Грегорио и богоматерь де ла Асунсион.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Саморы